Таи́но:

 Таино (группа народов) — коренное население островов Карибского моря.
 Таино (языки) — группа индейских языков на Больших Антильских и Багамских островах, которые исчезли к XVIII веку.

 Таино (коммуна) — коммуна в итальянской провинции Варезе.